Wellesbach bezeichnet:

Flüsse
 Wellesbach (Wilde Rodach), rechter Zufluss der Wilden Rodach im Frankenwald. 
 Wellesbach (Saar), linker Zufluss der Saar in der Saarschleife, oberhalb von Mettlach.

Orte
 Wellesbach (Wallenfels), Ortsteil der Stadt Wallenfels, Landkreis Kronach, Bayern